Het dekenaat Noorderkempen was tot 1 september 2014 een Belgisch Rooms-katholiek dekenaat in het Bisdom Antwerpen en telde 61 parochies gegroepeerd in 9 federaties.

Het dekenaat omvatte de gemeenten Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Malle, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zoersel en een deel van het Antwerpse district Ekeren.

Parochies 

Bisdom Antwerpen